Ковалиха — топоним:

 Ковалиха — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Ковалиха — село в Смелянском районе Черкасской области.
 Ковалиха — разговорное название Ковалихинской улицы Нижнего Новгорода